Tyler Cameron Ennis McIntyre (n. 1994), cestista canadese
 Tyler Ennis (n. 1989), hockeista su ghiaccio canadese